A 2015-ös TCR nemzetközi sorozat volt a széria első éve. A szezon Sepangban kezdődött március 28-án és november 22-én fejeződött be a Guia Circuit-en Makaóban.

Stefano Comini nyerte az egyéni bajnoki címet egy Seat Leónt vezetve. Az csapatok között a Target Competition gyűjtötte a legtöbb pontot, szintén egy Seat Leónnal.

Csapatok és versenyzők
A sorozat hivatalos gumibeszállítója a Michelin.

Versenynaptár
A 2015-ös szezon előzetes versenynaptárát 2014 október 31-én jelentették be.

Eredmények

Bajnokságok állása

Versenyzők

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatbajnokság

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

OMP Trófea

Jegyzetek

További információk

Fordítás 

Túraautó